Markarjan ist der Familienname folgender Personen: 
 Andranik Markarjan (1951–2007), armenischer Politiker
 Benjamin Markarjan (1913–1985), armenischer Astrophysiker
 Gurgen Markarjan (1978–2004), armenischer Politiker 
 Hrant Markarjan (* 1958), armenischer Politiker

Markarjan ist der Name folgender Himmelsobjekte:
 Markarjansche Kette, sieben Galaxien im Sternbild Jungfrau 
 Markarjan 205, Quasar im Sternbild Drache
 Markarjan 421, Blasar im Sternbild Großer Bär
 Markarjan 501, Blasar im Sternbild Herkules

Siehe auch:
 Markarian
 Markarian-Galaxie